Фуліго (Fuligo) — рід міксоміцетових амебозоїв родини фізарових (Physaraceae). Назва вперше опублікована 1768 року.

Класифікація 
До роду Fuligo відносять 32 видів:

Примітки

Джерела 
 Haller, A. von. 1768. Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata. :1-250 — P.110

Роди грибів
1768 у науці
Міксоміцети